

Geografia
 Hedley – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Hedley – borgo non incorporato del Canada, situato nella contea di Similkameen della Columbia Britannica
 Ghiacciaio Hedley – ghiacciaio dell'Antartide

Musica
 Hedley – gruppo musicale canadese
 Hedley – album dell'omonimo gruppo

Onomastica
 Hedley – nome proprio di persona

Persone
 Edwin Hedley – canottiere statunitense
 Jack Hedley – attore inglese
 Thomas Hedley – editore e sceneggiatore britannico